Christophe Kourotchkine est un comédien français.

Biographie 
Christophe Kourotchkine suit de 1988 à 1990 les cours d'Isabelle Nanty, Patrick Bonnel et Yves Le Moign' au Cours Florent. Reçu en 1990 au concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, il devient l'élève de Catherine Hiegel et de Philippe Adrien jusqu'en 1993.

Par la suite, il effectue des stages avec Sotigui Kouyaté, Anatoli Vassiliev, Claude Régy,  et Jean-Pierre Dougnac.

Carrière 
Au cinéma, il joue dans les films réalisés par Christophe Barratier (Faubourg 36), Lucas Belvaux (Rapt), Luc Besson (Malavita), Lars Blumers (Mike), Étienne Chatiliez (Le bonheur est dans le pré), Costa-Gavras (Le Capital), Xavier Giannoli (Superstar), Martin Le Gall (Pop Rédemption), Philippe Lioret (L'Équipier), Olivier Marchal (Les Lyonnais), Kad Merad (Monsieur Papa)...

À la télévision, il joue sous la direction de Franck Appréderis (Malone, Nous nous sommes tant haïs), Alexandre Astier (Kaamelott), Edwin Baily (Maigret), Charlotte Brändström (Vaugand), Fabrice Cazeneuve (La Dette), Alexis Charrier (Au service de la France, saison 2), Alexandre Courtès (Au service de la France, saison 1), Jean-Xavier de Lestrade (Jeux d'influence), Claire de La Rochefoucauld (P.J., Commissaire Magellan), Jérôme Foulon (Passage du désir), Fred Garson (Shanghai blues, nouveau monde), Olivier Guignard (Dassault, l'homme au pardessus), Karim Ouaret (Meurtres à Grasse), Marc Rivière (La Face), Virginie Sauveur (Virage Nord), Alain Tasma (Mata Hari, la vraie histoire), Philippe Triboit (Les Fusillés), Thomas Vincent (S.A.C., des hommes dans l'ombre)...

Au théâtre, il joue dans les spectacles mis en scène par Philippe Adrien (Grand-Peur et Misère du  Reich, Hamlet, La Mouette), Jean Jourdheuil (La Bataille d‘Arminius), Sotigui Kouyaté (Œdipe), Laurent Laffargue (Le Gardien, La Fausse Suivante, Le Songe d'une nuit d'été, Othello), Jorge Lavelli (Le Garçon du dernier rang), Stéphane Olivié-Bisson (Caligula), Gloria Paris (Les Insatiables).

Filmographie

Cinéma 
 1995 : Le bonheur est dans le pré d'Étienne Chatiliez : Rémi
 1996 : Un héros très discret de Jacques Audiard : Homme Petit Versailles
 2001 : Malraux, tu m'étonnes ! de Michèle Rosier : Paul Monin
 2003 : Le Pharmacien de garde de Jean Veber : le conférencier
 2004 : L'Équipier de Philippe Lioret : Lebras
 2006 : Prête-moi ta main d'Eric Lartigau : Gaël 
2006 : Tremblez Tyrans, de Roy Lekus : le père de Stendhal
 2007 : La Môme d'Olivier Dahan : le policier 
 2008 : Taken de Pierre Morel : Gilles
 2008 : Faubourg 36 de Christophe Barratier : Lebeaupin
 2008 : Rapt de Lucas Belvaux : Jean-Jacques Garnier
 2011 : Monsieur Papa de Kad Merad : Fred 
 2011 : Mike de Lars Blumers : Rudi
 2011 : Les Lyonnais d'Olivier Marchal : maître Ambre
 2012 : Superstar de Xavier Giannoli : Fabrice
 2012 : Le Capital de Costa-Gavras : Alfred
 2013 : Pop Redemption de Martin Le Gall : le commandant Riquenbaquet
 2013 : Malavita de Luc Besson : le responsable de l'usine de retraitement
 2015 : Les Gorilles de Tristan Aurouet : Delorme
 2015 : Les Rois du monde de Laurent Laffargue : le recouvreur de Loyer
 2017 : Stars 80, la suite de Thomas Langmann : l'avocat

Télévision ( liste non exhaustive ) 
 1997 :L'Empire du taureau de Maurice Frydland : André
 1999 : Maigret - Meurtre dans un jardin potager d'Edwin Baily : Paturel
 2000 : La Dette de Fabrice Cazeneuve : le lieutenant
 2002-2003 : Malone (série) de Franck Appréderis, Didier Le Pêcheur : Mariano 
 2003 : Mata Hari, la vraie histoire d'Alain Tasma : Manuel Baudoin
 2005 : S.A.C., des hommes dans l'ombre de Thomas Vincent : le premier assesseur
 2007 : Nous nous sommes tant haïs de Franck Appréderis : Jacques Minvielle
 2007 : Kaamelott ( Livre V ) - Anton d'Alexandre Astier : Keu
 2011 : Commissaire Magellan - Noces Funèbres de Claire de la Rochefoucauld : le comptable 
 2012 : Passage du désir de Jérôme Foulon : Monsieur Stella
 2013 : Léo Matteï, Brigade des mineurs (saison 1) : Stéphane Clément
 2013 : Shanghai blues, nouveau monde de Fred Garson : Christophe
 2013 : Dassault, l'homme au pardessus d'Olivier Guignard : Mike 
 2013 : Vaugand - La neuvième marche de Charlotte Brandström : Christophe Lacombe 
 2014 : Virage Nord (mini série) de Virginie Sauveur : Franck Perrucci 
 2015 : Les Fusillés de Philippe Triboit : l'aumônier
 2015 : Au service de la France (série), saison 1, d'Alexandre Courtès : Moïse - Georges Préjean 
 2016 : La Face de Marc Rivière : Adjudant Chef Langelin
 2016 : Meurtres à Grasse de Karim Ouaret : Marco Riva 
 2017 : Au service de la France (série), saison 2, d'Alexis Charrier : Moïse - Georges Préjean
 2018 : Jeux d'influence (mini-série) de Jean-Xavier de Lestrade : Michel Villeneuve
 2021 : Mixte (série Prime Vidéo) : Gérard Magnan

Théâtre 
 1991 : Père d'August Strindberg, mise en scène : Patrice Kerbrat
 1991-1992 : Le Roi s'amuse de Victor Hugo, mise en scène : Jean-Luc Boutté
 1992 : La Comtesse d'Escarbagnas - George Dandin de Molière, mise en scène : Jacques Lassalle
 1992 : Grand-Peur et Misère du  Reich de Bertolt Brecht, mise en scène : Philippe Adrien
 1994-1996 : Soupe de poulet à l'orge d'Arnold Wesker, mise en scène : Jean-Pierre Loriol
 1994-1996 : Je vous parle de Jérusalem d'Arnold Wesker, mise en scène : Jean-Pierre Loriol 
 1995 : La Bataille d'Arminius de Heinrich Von Kleist, mise en scène : Jean Jourdheuil
 1995 : Le Gardien d'Harold Pinter, mise en scène : Laurent Laffargue
 1996-1997 : Hamlet de William Shakespeare, mise en scène : Philippe Adrien
 1997 : La Fausse Suivante de Marivaux, mise en scène : Laurent Laffargue
 1998 : Récit d'un inconnu d'après Anton Tchekhov, mise en scène : Maurice Attias
 1999-2001 : Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, mise en scène : Laurent Laffargue
 1999- 2001 : Othello de William Shakespeare, mise en scène : Laurent Laffargue
 2003 : Œdipe d'après Sophocle, mise en scène : Sotigui Kouyaté
 2006- 2008 : La Mouette de Anton Tchekhov, mise en scène : Philippe Adrien
 2009-2010 : Le Garçon du dernier rang de Juan Mayorga, mise en scène : Jorge Lavelli
 2011-2014 : Caligula d'Albert Camus, mise en scène : Stéphane Olivié Bisson
 2014 : Les Insatiables de Hanoch Levin, mise en scène : Gloria Paris

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel 

Acteur français de cinéma
Naissance en novembre 1966
Naissance dans l'Eure